Pollos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Pollos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Pollos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 

Robotskapade Spanienförgreningar